Ва́нька:
 Ванька — уменьшительное от имени Иван.
Ванька Валялкин — персонаж фантастических романов Дмитрия Емца о девочке-волшебнице Тане Гроттер.
 «Ванька» — один из двух одноимённых рассказов Антона Павловича Чехова.
 «Ванька» — экранизация одноимённого рассказа Антона Павловича Чехова.

См. также 
 Ванька-Ёган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Ванька-ключник
 Ванька-Каин
Ванька-взводный, Ванька-ротный
Ванька-встанька